Indonesië
 Omben (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Omben (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java